Пожар в торговом центре «Меркурий» в Уфе (Республика Башкортостан) произошёл 9 сентября 2022 года. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь пожара составляла 5,4 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Предыстория 
В феврале 2022 года во время последней проверки торгового центра «Меркурий» было выявлено 56 нарушений безопасности, в основном нарушения касались требований, предъявляемым к путям эвакуации, автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и управления эвакуацией во время пожара. После февральской проверки, в ходе которой были выявлены нарушения безопасности, должна была пройти ещё одна проверка, но она была отменена прокуратурой после введения правительством моратория.

Ход событий 
Первые сообщения о пожаре поступили на пульт дежурного в 19:36 по московскому времени. Огонь вспыхнул на втором этаже первого корпуса торгового центра «Меркурий», позже перекинулся на третий этаж и крышу здания. Вскоре верхние этажи торгового центра полностью выгорели, а огонь перебросился на кинотеатр, слышны взрывы. Через 40 минут пожар распространился на второй корпус здания. К тушению пожара были привлечены 28 единиц техники и 78 сотрудников ведомства. На место происшествия выехали начальник Главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов, эксперты испытательной пожарной лаборатории, пожарные, полицейские, врачи и работники электрических сетей и газовой службы. Для тушения пожара был также привлечён пожарно-спасательный вертолёт Ка-32А11ВС. По данным «Комсомольской правды», некоторые люди вбегают в горящий торговый центр, чтобы спасти свои вещи. Также сообщается о случаях мародёрства, люди выносят одежду, бытовую технику и дорогостоящие шубы из горящего здания. 56 животных из контактного зоопарка торгового центра были успешно эвакуированы спасателями. 10 сентября в 01:46 по московскому времени открытое горение было ликвидировано пожарными. Спустя 13 минут пожар на площади 5,4 тыс. м² был локализован

Причина пожара 
10 сентября прокуратура Республики Башкортостан начала проверку по факту пожара в торговом центре. Предварительно, причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования.

Примечания 

Пожары в России 2022 года
События в Уфе